Speakeasy est un terme anglosaxon qui désignait un débit de boissons alcoolisées clandestin aux États-Unis pendant la Prohibition. 
Il peut aussi s'agir du titre de deux films américains :
 Speakeasy, réalisé par Benjamin Stoloff en 1929;
 Speakeasy, réalisé par Brendan Murphy en 2002.
Et également du Speakeasy Club de Londres, qui accueillit de nombreux musiciens célèbres au cours de son histoire.

Voir aussi 
 Speak Easy, film américain réalisé par Richard Smith, sorti en 1925.

Homonymie de titre